
Otto von Hessen (italienisch Ottone d’Assia, mit vollständigem Namen Otto Adolf Prinz und Landgraf von Hessen; * 3. Juni 1937 in Rom; † 3. Januar 1998 in Hannover) war ein deutscher Frühgeschichtler und Mittelalterarchäologe.

Leben 
Otto von Hessen war der Sohn von Philipp von Hessen und der Prinzessin Mafalda von Savoyen, einer Tochter des Königs Viktor Emanuel III. von Italien. 

Er studierte in München bei Joachim Werner Frühgeschichte. Seit 1973 lehrte er an der Universität Pisa, von 1986 bis 1997 war er Ordinarius für Mittelalter-Archäologie an der Universität Venedig. Grundlegend sind seine Forschungen zu den Langobarden in Nord- und Mittelitalien. Er gehörte neben Riccardo Francovich (1946–2007) und Gabriella Maetzke († 2003) zu den Begründern der Mittelalterarchäologie als eigenständiger Disziplin in Forschung und Lehre an den Universitäten Italiens.

Otto von Hessen liegt in der Gruft auf Schloss Friedrichshof im Taunus begraben.

Seine Witwe Elisabeth Prinzessin von Hessen, geb. Bönker, (1944–2013) lebte abwechselnd in der Nähe von Bremen und in Venedig.

Vorfahren

Schriften (Auswahl) 
 Die Funde der Reihengräberzeit aus dem Landkreis Traunstein (= Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung. 7, ). Lassleben, Kallmünz/Opf. 1964.
 Die langobardenzeitlichen Grabfunde aus Fiesole bei Florenz. Callwey, München 1966.
 Die langobardische Keramik aus Italien. Steiner, Wiesbaden 1968.
 I ritrovamenti barbarici. Nelle collezioni civiche veronesi del Museo di Castelvecchio. Museo di Castelvecchio, Verona 1968.
 Contributo alla archeologia longobarda in Toscana. Olschki, Florenz 1971.
 1: Le necropoli (= Accademia Toscana di Scienze e Lettere „La Colombaria“. Studi. 18, ). 1971;
 2: Reperti isolati e di provenienza incerta (= Accademia Toscana di Scienze e Lettere „La Colombaria“. Studi. 41). 1975.
 Il materiale altomedievale nelle Collezioni Stibbert di Firenze (= Ricerche di archeologia altomedievale e medievale. 7, ). All'insegna del giglio, Florenz 1983.

Literatur 
 Sauro Gelichi: Ricordo di Ottone d'Assia, in: Rivista di archeologia 21 (1997), S. 3–4.
 Paola Marina De Marchi; Elisa Possenti: Ricordo del professor Ottone d'Assia, in: Sepolture tra IV e VIII secolo, Mantova 1998, S. 11–14 (PDF). S. 13–14 enthält die  Literaturliste
 Carlo Alberto Mastrelli: Ricordo di Ottone d'Assia in: Settimane di studio, Centro Italiano di studi sull' Alto Medioevo 46 (1999), S. 25–48.
 Elisa Possenti: Ottone d'Assia, 1937–1998, in: Antiquité Tardive 7 (1999), S. 8–10. 
 Paola Marina De Marchi: Bibliografia di Ottone d'Assia (Otto von Hessen), in: L'Italia alto-medievale tra archeologia e storia. Studi in ricordo di Ottone d'Assia (Padova 2005). ISBN 88-7115-419-3, S. 12–18 ()

Weblinks 
 
 
Veröffentlichungen von Otto von Hessen im Opac des Servizio bibliotecario nazionale
Portraitphoto (Uni Pisa)

Einzelnachweise 

Mittelalterarchäologe
Prähistoriker
Hochschullehrer (Universität Pisa)
Hochschullehrer (Universität Venedig)
Otto #Hessen
Deutscher
Geboren 1937
Gestorben 1998
Mann